Jaspis (geslacht), een geslacht van sponzen uit de familie Ancorinidae
 Jaspis (halfedelsteen), een variëteit van kwarts